Фулько (король Єрусалиму), Фулько Анжуйський (*1092 —†13 листопада 1143) — король Єрусалиму у 1131–1143 роках (як Фулько I), граф Анжу (як Фулько V), граф Мена та Турені. 
 Фульк II Добрий, Фульк II (або Фулько) Анжуйський, на прізвисько Добрий (брет. Foulk II Anjev;  906 — пом. 960, Тур) — граф Нанта, граф Анжуйський з 942 по 960 роки.